Kernbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Kernbach, ein dörflicher Ortsteil der Gemeinde Lahntal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

von Gewässern:
 Kernbach (Aschbach), rechter Zufluss des Aschbachs unterhalb von Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, der in die Loisach mündet
 Kernbach (Erf), rechter Zufluss der dort noch Erfa genannten Erf vor Gerichtstetten, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Kernbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbach (Lahn) bei Singhofen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kernbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebach (Isar) in Ismaning, Landkreis München, Bayern
 Kernbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbach (Nahe) vor Oberwiesen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kernbach oder Schüsselbach (Mehlemer Bach), linker Oberlauf des Züllighovener Bachs bei Züllighoven, Gemeinde Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, der selbst rechter Oberlauf des Mehlemer Bachs ist

Kernbach ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Kernbach (1958–2015), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Michael Kernbach (* 1965), deutscher Musiker, Autor, Komponist und Manager

Siehe auch:
 Kärnbach
 Kembach